Torneo Godó 2005 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Barcelona Open rozgrywany w dniach 26 kwietnia – 2 maja 2005 w Barcelonie na kortach ziemnych. Pula nagród wynosiła 1 000 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni 

Źródło.

Drabinka

Faza finałowa 

Źródła.

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 
  Mahesh Bhupathi /  Paul Hanley
  Mark Knowles / Daniel Nestor
  Martin Damm /  Cyril Suk
  Gastón Etlis /  Martín Rodríguez
  Jonathan Erlich /  Andy Ram
  František Čermák /  Leoš Friedl
  Mariano Hood /  Sebastián Prieto
  Massimo Bertolini /  Robbie Koenig

Źródła.

Drabinka

Faza finałowa 

Źródła.

Przypisy 

2004 w tenisie ziemnym
2004
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019
2004 w Hiszpanii